Csehország
 Stupava, település az Uherské Hradiště-i járásban
 Szlovákia
 Stomfa (szlovákul Stupava), város a Pozsonyi kerület Malackai járásában